Schwarzenbach ist ein  geographischer Name:

Städte und Gemeinden:
 Schwarzenbach an der Saale, Stadt im Landkreis Hof, Bayern
 Schwarzenbach am Wald, Stadt im Landkreis Hof, Bayern
 Schwarzenbach (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwarzenbach (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Schwarzenbach an der Pielach, Gemeinde im Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Ortslagen und Ortsteile in Deutschland:
 in Baden-Württemberg:
 Schwarzenbach (Boms), Ortsteil der Gemeinde Boms, Landkreis Ravensburg
 Schwarzenbach (Forbach), Ortsteil der Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt
 Schwarzenbach (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis
 Schwarzenbach (Schönwald im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Schwarzenbach (Todtmoos), Ortsteil der Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut

 in Bayern:
 Schwarzenbach (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu
 Schwarzenbach (Antdorf), Ortsteil der Gemeinde Antdorf, Landkreis Weilheim-Schongau
 Schwarzenbach (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth
 Schwarzenbach (Burgthann), Ortsteil der Gemeinde Burgthann, Landkreis Nürnberger Land
 Schwarzenbach (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu
 Schwärzenbach (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach
 Schwarzenbach (Höchstadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Schwarzenbach (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham
 Schwarzenbach (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Schwarzenbach (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu
 Schwarzenbach (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Schwarzenbach (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu
 Schwarzenbach (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau
 Schwarzenbach (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu

 in Nordrhein-Westfalen:
 Schwarzenbach (Halver), Ortslage von Halver, Märkischer Kreis
 Schwarzenbach (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar mit Oberschwarzenbach und Unterschwarzenbach, Oberbergischer Kreis

 im Saarland:
 Schwarzenbach (Homburg), Ortsteil der Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis
 Schwarzenbach (Nonnweiler), Ortsteil der Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel

Ortschaften in Italien:
 Schwarzenbach (Deutschnofen), Ortsteil der Gemeinde Deutschnofen, Südtirol

Ortschaften in Österreich:
 in Kärnten:
 Schwarzenbach (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg
 Schwarzenbach (Gemeinde Metnitz), Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Schwarzenbach (Gemeinde Spittal), Ortschaft von Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau

 in Niederösterreich:
 Schwarzenbach (Gemeinde Opponitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Opponitz, Bezirk Amstetten
 Schwarzenbach (Gemeinde Schweiggers), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schweiggers, Bezirk Zwettl
 Schwarzenbach an der Gölsen, Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld

 Oberösterreich:
 Schwarzenbach (Gemeinde Nußdorf), Ortsteil von Nußdorf am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schwarzenbach (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden
 Schwarzenbach (Gemeinde Pattigham), Ortschaft von Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis
 Schwarzenbach (Gemeinde Reichenthal), Ortschaft von Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung

 Land Salzburg:
 Schwarzenbach (Gemeinde Dienten), Katastralgemeinde von Dienten am Hochkönig, Bezirk Zell am See
 Schwarzenbach (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein
 Schwarzenbach (Gemeinde Uttendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Uttendorf, Bezirk Zell am See

 in der Steiermark:
 Schwarzenbach am Größing, Ortschaft bzw. Schwarzenbach, Katastralgemeinde von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal
 Schwarzenbach (Gemeinde Admont), Ort bei Admont, Bezirk Liezen
 Schwarzenbach (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortsteil von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark
 Schwarzenbach (Gemeinde Trieben), Ortschaft und Katastralgemeinde von Trieben, Bezirk Liezen
 Schwarzenbach (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Ortschaften in der Schweiz:
 Schwarzenbach BE, Ort in der Gemeinde Huttwil, Kanton Bern
 Schwarzenbach LU, Ortsteil der Gemeinde Beromünster, frühere Gemeinde im Kanton Luzern
 Schwarzenbach SG, Ortschaft in der Gemeinde Jonschwil, Kanton St. Gallen

Ortschaften in Slowenien:
 Schwarzenbach, deutscher Name von Črna na Koroškem, Gemeinde in der Region Koroška (deutsch Unterkärnten)

Ortschaften in Tschechien:
 Schwarzenbach, deutscher Name von Černá u Kraslic, Ortsteil der Stadt Kraslice (deutsch Graslitz) im Okres Sokolov (deutsch Bezirk Falkenau an der Eger), Westböhmen
 Schwarzenbach, deutscher Name von Černava, Gemeinde im Okres Karlovy Vary (deutsch Bezirk Karlsbad), Nordwestböhmen

Burgen- und Schlösser:
 

Gewässer:

 Schwarzenbach (Acher), rechter Zufluss der Acher bei Achert (Seebach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr (zur Rienz) in Luttach, Gemeinde Ahrntal, Südtirol
 Schwarzenbach (Aisch), rechter Zufluss der Aisch bei Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Schwarzenbach, Oberlaufname des Annabrunner Bachs beim Weiler Annabrunn der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, der durch den Kagnbach der Isen zufließt
 Schwarzenbach (Bittebach), linker Zufluss des Bittebachs bei Untersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, der gleich darauf in die Deggendorfer Aach mündet
 Schwarzenbach (Booser Ach), rechter Zufluss der Booser Ach (zur Schussen) nahe Dornahof (Altshausen), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Brugga), rechter Hauptstrangoberlauf des Buselbachs bis zur Talspinne südlich des Wohnplatzes Schmelzplatz der Gemeinde Oberried (Breisgau), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, der seinerseits linken Oberlaufs der Brugga (Dreisam) ist
 Schwarzenbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach (zur Linzer Aach) nahe Untersiggingen (Deggenhausertal), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Dürrach), linker Zufluss der Dürrach südöstlich vom Sylvensteinspeicher nahe Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; Grenzbach zur Gemeinde Eben am Achensee, Bezirk Schwad, Tirol
 Schwarzenbach (Dürrnbach), linker Oberlauf des Dürrnbachs (zum Bibert-Zufluss Haselbach) bei Thurndorf (Weihenzell), Landkreis Ansbach
 Schwarzenbach (Elsoff), rechter Zufluss der Elsoff in Alertshausen (Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzenbach (Etsch), linker Zufluss der Etsch nahe Auer, Südtirol, Italien
 Schwarzenbach (Eyenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Eyenbachs (zur Rotach, zur Bregenzer Ach) bis nahe Hinterschweinhöf, Gemeinde Oberreute, LandkreisLindai (Bodensee), Bayern und Hüttenbühl, Gemeinde Sulzberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg; Grenzbach
 Schwarzenbach (Gölsen), rechter Zufluss der Gölsen bei Wiesenfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schwarzenbach (Floß), rechter Zufluss der Floß bei Gailertsreuth in Markt Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwarzenbach (Fulda), rechter Zufluss der Fulda bei Guxhagen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schwarzenbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach bei Hölltal (Schönwald im Schwarzwald), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Haslach), rechter Zufluss der Haslach (zur Wutach) bei Altglashütten (Feldberg), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab bei Pechhof (Schwarzenbach), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwarzenbach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwarzenbach (Isar), linker Zufluss der Isar beim Weiler Langeneck von Wegscheid (Lenggries), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schwarzenbach (Ischl), Abfluss des Schwarzensees und linker Zufluss der Ischl (Ischler Ache) nach Mönichsreith, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Schwarzenbach (Jonenbach), rechter Zufluss des Jonenbachs oder der Jonen nach Rifferswil, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Schwarzenbach (Kürtener Sülz), rechter Zufluss der Kürtener Sülz bei Wipperfeld-Buchholz (Wipperfürth), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzenbach (Lainbach), rechter Zufluss des Lainbachs, eines Oberlauf-Abschnitts des Halblechs in der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schwarzenbach (Lech), linker Zufluss des Lechs von der Leilachspitze gegenüber Forchach, Bezirk Reutte, Tirol
 Schwarzenbach (Lindlarer Sülz), linker Zufluss der Lindlarer Sülz nahe Hoffstadt (Lindlar), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzenbach (Lobach), linker Zufluss der Lobach bei Riedegg, Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schwarzenbach (Loisach), linker Zufluss der Loisach beim Ortsteil Griesen der Stadt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Schwarzenbach (Mannerbach), rechter Zufluss des Mannerbachs nahe Reiff, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Schwarzenbach (Münzbach), linker Zufluss des Münzbachs (zur Prims), bei Braunshausen, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Schwarzenbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) bei Schwarzenberg, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold nahe Rotfelden (Ebhausen), Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Schwarzenbach (Obere Argen) – zwei Zuflüsse der Oberen Argen; flussaabwärts:
 Schwarzenbach (Obere Argen, Oberstaufen), rechter Oberlauf bis zur Weißenbachmühle, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwarzenbach (Obere Argen, Wangen im Allgäu), linker Zufluss bei Neuravensburg, Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Pflaumbach), Oberlauf des Pflaumbachs (zum  Zottbach) bei Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwarzenbach (Pielach), linker Zufluss zur Pielach bei Schwarzenbach an der Pielach, Niederösterreich
 Schwarzenbach (Prien), linker Zufluss der Prien bei Innerwald (Aschau im Chiemgau), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwarzenbach (Raumünzach), Abfluss der Schwarzenbachtalsperre im Schwarzwald und linker Zufluss der Raumünzach (zur Murg) bei Raumünzach (Forbach), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Reichenbach, Bayern), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Bibert) bei Hornsegen (Großhabersdorf), Landkreis Fürth, Bayern
 Schwarzenbach (Reichenbach, Rheinland-Pfalz), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Nahe) nahe Reichenbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Schwarzenbach (Röthenbach), linker Zufluss des Röthenbachs bei Röthenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schwarzenbach (Röttenbach), rechter Zufluss des Röttenbachs (zur Pegnitz) bei Höflas (Lauf an der Pegnitz), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schwarzenbach (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach bei Tennenbronn-Schwarzenbach (Schramberg), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Schlichem), linker Zufluss der Schlichem nahe dem Kapellenhof von Böhringen, Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) bei Burgthann, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schwarzenbach, neben Schwarzenbachgraben Oberlaufname des Schwarzbachs, der bei Wattenweiler im Markt Neuburg an der Kammel, Landkreis Günzburg, Bayern, von links in die Günz mündet
 Schwarzenbach (Seehausbach), linker Zufluss des Seehausbachs (zur Illach) bei Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schwarzenbach (Stooberbach), teils auch Stooberbach, rechter Oberlauf des Stooberbachs (zu Rabnitz) bis Weppersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, Österreich
 Schwarzenbach (Sulzbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Sulzbachs (zum Regen) bei Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwarzenbach (Tirschenreuther Waldnaab), rechter Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab bei Liebenstein, Gemeinde Plößstein, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schwarzenbach (Triebenbach), linker Zufluss des Triebnbachs in Hohentauern, Bezirk Murtal, Steiermark, Österreich
 Schwarzenbach (Urach), rechter Zufluss der Urach beim Augustinenhof nahe Urach (Vöhrenbach), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Waldhausener Mühlbach), rechter Zufluss des Waldhausener Mühlbachs (zur Wörnitz) nahe Bottenweiler (Gemeinde Wörnitz), Landkreis Ansbach, Bayern
 Schwarzenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach beim Siedlungsplatz Klamm der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwarzenbach (Wolfegger Ach), linker Zufluss der Wolfegger Ach nahe Weißenbronnen (Bergatreute), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwarzenbach (Wolfersbach), linker Zufluss des Wolfersbachs (zum dort noch Bühlot genannten Sandbach) in Matthäuser, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

 Unterer Schwarzenbach, linker Oberlauf des Unterschwarzenbachs (zur Mindel) bei Binkenhofen (Unteregg), Landkreis Unterallgäu, Bayern

Schutzgebiet:
 Schwarzenbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet zwischen Neukirch (Rottweil) und Schömberg, Landkreis Rottweil und Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Schwarzenbach oder Schwartzenbach ist ein Familienname:
 Alexis Schwarzenbach (* 1971), Schweizer Historiker, Kurator und Autor
 Annemarie Schwarzenbach (1908–1942), Schweizer Schriftstellerin und Journalistin
 Armin Schwarzenbach (1914–2000), Schweizer Maler
 Gerold Schwarzenbach (1904–1978), Schweizer Chemiker und Erfinder des EDTA
 Hans Schwarzenbach (1913–1993), Schweizer Unternehmer und Pferdesportler
 James Schwarzenbach (1911–1994), Schweizer Politiker (NA) und Nationalrat
 Leonhard Schwartzenbach, auch Schwarzenbach, Verfasser eines Synonymwörterbuchs (1564)
 Marthe Ernst-Schwarzenbach (1900–1967), Privatdozentin und Titularprofessorin für Botanik
 Onoferus Schwartzenbach, Augsburger Meistersinger
 Peter Schwarzenbach (* 1938), Schweizer Musiker und Musikpädagoge
 René Schwarzenbach (* 1945), Schweizer Umweltchemiker
 Renée Schwarzenbach-Wille (1883–1959), Schweizer Fotografin
 Richard Schwarzenbach (1908–1982), Schweizer Pianist und Dirigent
 Robert Schwarzenbach (1839–1904), Schweizer Seidenindustrieller, siehe Robert Schwarzenbach & Co
 Urs Schwarzenbach (* 1948), Schweizer Financier

Schwarzenbach ist ein Firmename:
 Robert Schwarzenbach & Co AG, Schweizer Textilunternehmen

Siehe auch:
 Schwärzenbach
 Schwarzbach
 Schwarzer Bach
 Schwarzenbacher
 Schwarzenbachgraben
 Schwarzenbächle, rechter Zufluss der Bernauer Alb (zur Hauensteiner Alb, zum Hochrhein) nahe dem Glashof von St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schwarzenbachtal